Vărăncău, comune della Moldavia nel distretto di Soroca
 Vărăncău, comune della Moldavia nel distretto di Rîbnița in Transnistria